Nir eller NIR kan syfta på:

NIR 
 Nära infrarött, infraröd strålning som ligger nära området för synligt ljus
 Nordirland

Platser

Iran 

 Nīr (kommunhuvudort), Ardabil, 
 Nīr (ort), Yazd,